Frank J. Fabozzi, né en 1948, est un économiste Américain, écrivain et investisseur, actuellement professeur de finance à l'EDHEC Business School. Il était auparavant professeur au MIT, à Yale et à Princeton. Il connu en tant qu'auteur de nombreux ouvrages sur la finance, à la fois pratiques et théoriques. Il est rédacteur en chef du Journal of Portfolio Management depuis 1986.

Jeunesse et études 
Il a obtenu une licence (mention magna cum laude) et un master d'économie au City College of New York en 1970. Il a également obtenu un doctorat en économie de la City University of New York en 1972. Il détient le titre d'analyste financier agréé (CFA Charterholder) depuis septembre 1977.

Carrière 
Frank J. Fabozzi est professeur associé de finance à l'Université Hofstra (1971-1980) puis professeur associé d'économie à City University of New York (1980-1982). Il devient ensuite professeur titulaire d'économie à l'Université Fordham (1982-1984), Mitchell Professor of Business and Finance au Lafayette College (1984-1986), professeur invité de finance et de comptabilité à la Sloan School of Management du MIT (1986-1992) et enseignant vacataire (Adjunct Professor) à l'Université Yale (1994-2011) où il est également Becton Fellow entre 2003 et 2011. Entre 2011 et 2015, il est professeur invité en recherche opérationnelle, ingénierie financière et entrepreneuriat à l'Université de Princeton. 

Frank J. Fabozzi est conseiller scientifique à l'EDHEC Risk Institute depuis 2011. Il est professeur de finance à l'EDHEC depuis 2015, et professeur invité à la Stern School of Business de l'Université de New York (NYU) depuis 2019. 

Le professeur Fabozzi est l'auteur et éditeur de nombreux ouvrages et de plus de 290 articles de recherche sur des sujets liés à la gestion des investissements et à l'économétrie financière. La plupart de ses premières recherches portaient sur les titres à revenu fixe ainsi que sur la gestion de portefeuille financier, en mettant l’accent sur les titres adossés à des créances hypothécaires, ainsi que sur les produits structurés. Il est un co-développeur du modèle Kalotay-Williams-Fabozzi, qui est utilisé dans l'évaluation des dérivés de taux d'intérêt.

Bibliographie succincte 

 Fabozzi, Frank J .; Modigliani, Franco (2009). Marchés des capitaux: Institutions et instruments : 4e édition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall . 
 Fabozzi, Frank J .; Franco Modigliani; Frank J. Jones (2009). Fondations des marchés et des institutions financières : 4e édition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
 Fabozzi, Frank J. (2009). Marchés obligataires, analyses et stratégies : 7e édition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
 Rachev, Svetlozar T ; John SJ Hsu; Biliana Bagasheva; Frank J. Fabozzi (2008). Méthodes bayésiennes en finance . Hoboken, NJ: John Wiley & Sons . 
 Fabozzi, Frank J .; Vinod Kothari (2008). Introduction à la titrisation . Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 
 Rachev, Svetlozar T ; Stefan Mittnik ; Frank J. Fabozzi; Sergio M. Focardi; Teo Jasic (2007). Économétrie financière : des bases aux techniques de modélisation avancées . Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 
 Fabozzi, Frank J .; Petter N. Kolm; Dessislava Pachamanova; Sergio M. Focardi (2007). Optimisation et gestion de portefeuille robustes . Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 
 Fabozzi, Frank J. (2006). Mathématiques à revenu fixe: Techniques analytiques et statistiques : 4ème édition. New York: NY: Éditions McGraw Hill . 
 Fabozzi, Frank J .; Sergio M. Focardi; Petter N. Kolm (2006). Modélisation financière du marché des actions : du modèle CAPM à la cointégration. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 
 Fabozzi, Frank J .; Henry Davis; Moorad Choudhry (2006). Introduction aux financements structurés . Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 
 Fabozzi, Frank J .; Harry M. Markowitz, rédacteurs (2002). La théorie et la pratique de la gestion des investissements . Hoboken, NJ: Wiley. 
 Fabozzi, Frank J .; Leibowitz, Martin L., rédacteurs (2007). Analyse de revenu fixe . John Wiley & Sons.

Références

Liens externes 
  
 La série Frank J. Fabozzi sur Wiley.com 

Étudiant de l'université de la Ville de New York
Étudiant du City College of New York
Professeur à l'Institut de technologie de Karlsruhe